Фуэнтес-Кларас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 36.64 км². Население — 590 человек (на 2010 год). Расстояние — 65 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Теруэля